familiaire mediterrane koorts, een erfelijke aandoening
 brucellose, een infectieziekte bij zoogdieren; de menselijke variant werd vroeger aangeduid als Maltakoorts of Middellandse Zeekoorts